Флаг Красногварде́йского сельского поселения — упрощённое наименование флага нескольких сельских поселений России:

 Флаг Красногвардейского сельского поселения — флаг муниципального образования Красногвардейское сельское поселение Каневского района Краснодарского края.
 Флаг Красногвардейского сельского поселения — флаг муниципального образования Красногвардейское сельское поселение Отрадненского района Краснодарского края.